Federal Register (Федеральный реестр, сокращенно FR или Fed. Reg.) — официальный журнал Федерального правительства США, который содержит принятые государственными учреждениями предлагаемые правила и общественные сообщения. Выходит ежедневно, кроме федеральных праздников. Окончательные правила, обнародованные в федеральном агентстве и опубликованы в Federal Register, в дальнейшем реорганизуются по темам или предметами и кодифицируются в Кодексе федеральных правил (CFR), который ежегодно обновляется.

Federal Register не применяет ограничения авторского права, поэтому все опубликованные в нём материалы находятся в общественном достоянии.

Публикуется Office of the Federal Register из состава Национального управления архивов и документации США (NARA).

См. также 
 Official Journal of the European Union

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания 

Правительственные газеты
Журналы, появившиеся в 1935 году
Газеты США
Правительственные публикации
Административное право США